Соболєвська, Соболевська — польське і російське жіноче прізвище.
 Соболевська Кіра Аркадіївна — радянська вчена.
 Соболевська Людмила Миколаївна — радянський і білоруський архітектор. 
 Соболевська Манефа Володимирівна — радянська акторка.
 Соболевська Світлана Олександрівна — письменниця, громадська діячка, науковець (кандидат культурології), поетеса, драматург, перекладачка, авторка казок для дітей. 
 Соболевська Яна Володимирівна — українська акторка кіно та театру. 

 Анна Соболєвська — польська вчена.
 Юстина Соболєвська — польська журналістка.

Див. також 
 Соболевський

Польські прізвища
Російські прізвища